beagle (hond), een hondenras
 HMS Beagle (1820), het schip waarmee Robert FitzRoy rond de wereld voer. Op deze reis voer Charles Darwin als natuuronderzoeker mee om specimina te verzamelen. Deze vondsten werden mede de aanleiding tot de evolutietheorie.
 Beagle: In het kielzog van Darwin, een VPRO-project, in samenwerking met Teleac en Canvas, op televisie, radio en internet, vernoemd naar dat schip.
 HMS Beagle (H30), Brits oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Beagle Aircraft, een voormalige Britse vliegtuigbouwer.
 Beagle 2, de naam van de lander van het ESA ruimtevaartproject Mars Express.
 Beagle 3, de naam van marslander die ontwikkeld gaat worden.
 Beagle (software), open-source zoeksoftware voor Unixachtige besturingssystemen.
 NAVO-Codenaam voor de Iljoesjin Il-28.

Zie ook
 HMS Beagle (doorverwijspagina)